Le Qatar Classic féminin 2015 est l'édition féminine 2015 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du  au  après une interruption de plusieurs années causée par des températures excessives. Laura Massaro gagne son premier Qatar Classic, en battant Nour El Sherbini en finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Qatar Classic masculin 2015
 Saison 2015-2016 de la PSA

Féminin 2015
Sport au Qatar en 2015
Sport en octobre 2015
Sport en novembre 2015
PSA World Series 2015